«Human» () — сингл британской синти-поп-группы The Human League, изданный в 1986 году лейблами A&M Records и Virgin Records. Песня стала вторым хитом № 1 в США после коммерчески успешного сингла «Don’t You Want Me». Композиция повествует о длительном расставании мужчины и женщины, которые долго обманывали друг друга.

О песне 
Песня была написана продюсерами альбома The Human League Crash Джимми Джемом и Терри Льюисом, которые являлись авторами некоторых остальных песен этого же альбома. После выпуска песня быстро стала хитом в США, чего не ожидали Джимми Джем и Терри Льюис.

Текст песни депрессивный. Повествуется о том, как два человека встретились после долгого расставания и просят прощения друг у друга. Парень признаётся девушке, что был неверным ей во время расставания, но и девушка отвечает, что тоже была неверна ему.

В США сингл стал хитом номером один из-за большой популярности R&B и поп-музыки, но в Великобритании он занял только 8 место в UK Singles Chart. Это был первый успешный сингл после долгого творческого застоя группы. В Канаде сингл стал золотым.

Ремикс песни 
В 2003 году на композицию «Human» был сделан ремикс. Его создание проходило в Китае под руководством британского продюсера Иэна Виджери (), который использовал в ремиксированной версии традиционные китайские музыкальные инструменты. Вокальная партия  была немного убавлена, помимо вокала Оки,  и  в песне можно услышать вокал китаянки Ли Я (). Ремикс-версия была популярна в Азии, США и Великобритании, хотя она не была издана официально, но присутствует в сборнике группы The Very Best of Human League.

Список композиций 
7 Single

12 Maxi Single

Кавер-версии и семплы

Каверы 
 В 1997 году малайзийская певица Нинг Банзура включила кавер-версию песни «Human» в свой альбом Always.
 В 1998 году английская группа 5ive исполнила свою кавер-версию, включив её в альбом 5ive.
 В 2001 году группа The6ths вместе с Ллойдом Кулом исполнила «Human» для альбома Reproductions: Songs of The Human League.
 В 2001 году Крейг Дэвид включил кавер-версию песни в свой сингл «Walking Away».
 В 2007 году песню исполнил филиппинский певец Джед Мэдела для своего альбома Only Human.
 В 2008 году американский R&B дуэт Zo! И Тайгалло записали кавер-версию с дополнительным текстом для мини-альбома Zo! & Tigallo Love the 80’s

Семплы 
 В 1997 году группа Boyz II Men записала песню «Human II — Don’t You Turn Back on Me» с добавлением нового текста. Песню включили в альбом Evolution, продюсерами которого были Джем и Льюис.
 В 1999 году группа LFO использовала семпл «Human» в композиции «Baby Be Mine».
 В 2005 году Ari Gold и Mr.Man использовали припев песни для композиции «Human», которая вошла в альбом Transport Systems.
 В 2008 году хип-хоп проект DJ Nasty & LVM использовал семпл песни для Рика Росса «I’m Only Human».

Позиции в чартах

Примечания 

Песни The Human League
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Соул-баллады